Леони́д Исаа́кович Зва́вич (род. 19 ноября 1945 года) — заведующий кафедрой математики в школе № 67 района Дорогомилово города Москвы (в 1993—2019 гг — Гимназия № 1567). Народный учитель Российской Федерации (2014), вице-президент российской Ассоциации учителей математики, член Федерального экспертного совета Министерства образования и науки России. Сын Исаака Семеновича Звавича.

Руководитель авторских курсов для учителей математики РФ, автор более ста книг и статей по вопросам школьной математики, педагогики и психологии. Учитель высшей категории, соросовский учитель.

Биография 
Родился в Москве в семье профессора исторического факультета МГУ И. С. Звавича и его супруги Ирины Петровны. Учился в педагогическом классе московской школы № 67 и закончил её в 1964 году. Тогда же поступил на математическое отделение МГПИ им. Ленина, а с 1965 года начал вести уроки в родной школе.

В 1969 году окончил математическое отделение МГПИ им. Ленина. Вернулся на работу в свою школу учителем математики.

Уже с 1970 года Леонид Исаакович занимается программно-методической работой для школ и классов с углубленным изучением математики. В 1982 году ему присвоено звание «Учитель-методист».

Л. И. Звавич читал курс высшей математики для студентов педагогического факультета МГПИ, неоднократно был руководителем практики в школе студентов математического факультета МГПИ.

С 1982 г. Леонид Исаакович вёл методическую работу по всему СССР: в Вологде, Ижевске, Магадане, Серпухове, Нижневартовске, Сургуте, Таллине, Хабаровске, Улан-Удэ, Ханты-Мансийске. Учителя Ханты-Мансийского автономного округа стажировались у него в Москве дважды. Также был проведен цикл семинаров для учителей Хабаровска.

В 1987 году Леонид Исаакович выступил инициатором создания всесоюзной, а затем Российской ассоциации учителей математики (РАУМ) и был избран её вице-президентом.

С 1994 г. Звавич начал сотрудничать с педагогическим обществом «Алта» и проводить курсы повышения квалификации учителей России (г. Обнинск, Москва). За почти 30 лет он провёл свыше 60 семинаров, которые прошли более 2000 педагогов.

Научно-методическая работа 
С 1982 г. Л. И. Звавич является членом секции математики ученого методического совета при министерстве просвещения СССР, с 1992 г. — экспертного совета России по общему образованию.

Уже в 1980-е годы Л. И. Звавич начал выступать с докладами на научно-методических конференциях педагогов: на Пятых всесоюзных педагогических чтениях в Алма-Ате, конференциях преподавателей математики в Москве, Кутаиси (1989 г.), Алма-Ате, Новополоцке, Петрозаводске, Ханты-Мансийске (о работе школ и классов с углубленным изучением математики).

С 1985 г. до введения ЕГЭ Л. И. Звавич был экспертом Министерства просвещения по оценке учебников и учебных пособий, а также составлению текстов итоговой аттестации по математике 9-х и 11-х классов с углубленным изучением математики, с углубленным изучением физики, классов гуманитарного профиля и общеобразовательных классов. Он является автором более 100 экзаменационных вариантов для школ Российской Федерации, билетов для устного экзамена по геометрии, является одним из авторов трёх министерских сборников по проведению итоговой аттестации по математике.

В 1988 году Л. И. Звавич представлял советских математиков на шестом международном конгрессе по математическому образованию в Будапеште (Венгрия) с докладом «Проблемы работы классов с углубленным изучением математики».

В 1989 г. согласно приказу Министерства просвещения СССР Л. И. Звавич вошёл в редколлеги научно-методического журнала «Математика в школе».

В 1993 г. Л. И. Звавич вошёл в российскую делегацию на конференции математиков США — Россия в Москве.

В 1994 г. был членом совета по проблемам математического образования при отделении общего среднего образования Российской академии образования.

В 1997 году он участвовал в международной конференции «Школьное математическое образование на рубеже веков» (Таллин).

Л. И. Звавич — один из Организовывал стажировки французских учителей в городах России, а в 1995 г. сам был на стажировке в Париже и Ницце.

Награды 
 1979 г. — Почётная грамота Министерства просвещения СССР и Академии педагогических наук СССР.
 1980 г. — Отличник народного просвещения.
 1990 г. — Заслуженный учитель школы РСФСР.
 1997 г. — Медаль «В память 850-летия Москвы».
 2003 г. — Знак отличия «За безупречную службу городу Москве. XXX лет».
 2013 г. — Премия «За выдающиеся заслуги в образовании» от фонда «Династия».
 2014 г. — Народный учитель Российской Федерации.

Отзывы 
«Многие выпускники Леонида Исааковича приводят к нему в класс учиться своих детей. Не только за знаниями, но и за тем, чему можно научиться только у настоящего педагога». Сайт «Быки и Коровы».

Труды 
Russian Mathematics Education. Programs and Practices (Series on Mathematics Education), Editors Bruce R. Vogeli, Alexander Karp. Publisher: World Scientific Publishing Company (March 2011). Переведено на русский язык и издано МПГУ в 2017 году.

Семья 
Отец — историк-англовед Исаак Семёнович Звавич (1904—1950).

Брат — Виктор Исаакович Звавич (род. 1949) — историк, источниковед, редактор энциклопедических словарей-справочников, полиглот (читает и переводит с 18 иностранных языков, изучал латынь и древнерусский), старший научный сотрудник Всероссийского НИИ документоведения и архивного дела.

Сын — Артём Леонидович Звавич, профессор математики Кентского университета (Огайо, США).

Источники 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1945 году
Заслуженные учителя Российской Федерации
Народные учителя Российской Федерации
Соросовский учитель
Выпускники МПГУ
Почётные работники общего образования Российской Федерации
Авторы школьных учебников
Лауреаты премии Президента Российской Федерации
Выпускники школы № 67 (Москва)
Преподаватели школы № 67 (Москва)